Plaats in Indonesië
 Malangjiwan (Colomadu), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Malangjiwan (Kebonarum), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java